Isolat bezeichnet:
 Linguistik
 Isolierender Sprachbau
 Isolierte Sprache

 Biologie
 Genetisches Isolat, Resultat einer reproduktiven (d. h. genetischen) Isolation
 Primärisolat aus einer Umweltprobe (Umweltisolat) oder von einem infizierten Organismus

Siehe auch:
 Isolation